Amerikai Egyesült Államok
Medicine Lodge, kansasi település
 Kanada
Medicine Lodge, albertai település